Воронежсельмаш — российское предприятие в сфере производства оборудования для поcлеуборочной обработки, очистки, сушки, транспортировки и хранения зерна. Производит зерноочистительную технику, зерносушилки, оборудование для элеваторных комплексов.

История 

1917 год Петроградским промышленником Петичевым Антоном Николаевичем были построены корпус проводникового производства с резиновым отделением, административное здание. Началось строительство корпусов для бронекабельного, проволочного и меднопрокатного производств.
1918 год «… в целях решительной борьбы с хозяйственной и продовольственной разрухой и для упрочения диктатуры рабочего класса и деревенской бедноты…», завод был национализирован согласно указу Совета Народных Комиссаров от 28.07.1918 г.  До 1928 года Воронежский губсовнархоз использовал строения завода в своих целях. Были они разные, но служили уже делу новой Советской власти. Ещё долго, почти 10 лет, за ним сохранялось название «бывший завод Петичева».
1928 год изготовлена пробная партия триеров.
1932 год на предприятии выпускаются простейшие зерноочистительные машины — ручные триеры. Объёмы производства превысили 30000 тысяч триеров в год.
1941 год завод был эвакуирован в г. Андижан Узбекской ССР. 
1942 год во время боев за освобождение Воронежа корпуса цехов и здание заводоуправления были частично разрушены.
1943 год предприятие получило название «Воронежсельмаш».
1946 год выпущен первый послевоенный триер.
1948 год начался выпуск сложных зерноочистительных машин ВИМ-СММ-2.
1967 год завод награждён Почетной грамотой Президиума Верховного совета РСФСР.
1970 год завод удостоен Диплома Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
1976 год за досрочное выполнение плана девятой пятилетки завод награждён орденом «Знак почёта». 
1979 год выпущена миллионная зерноочистительная машина. 
1983 год группе работников завода было присвоено звание Лауреатов Государственной премии СССР. 200 работников завода награждены орденами и медалями за трудовые успехи, 640 сельмашевцев награждены юбилейными ленинскими медалями. 
до 1992 год «Воронежсельмаш» являлся головным предприятием производственного объединения, включавшего в себя конструкторско-технологическое бюро (ГКТБ) и четыре предприятия в Воронеже, Харькове, Брянске и Сузьме. Конструкторами ГКБТ разработаны высокопроизводительные машины, применяющиеся в зерноочистке до настоящего времени: ОВС-25 (1968), ЗВС-20 (1978), МПО-50 (1980 г), а также оборудование для зерноочистительных агрегатов и комплексов (ЗАВ). В 70-80-х годах ряд лицензий на производство машин и узлов, созданных и усовершенствованных конструкторами Воронежсельмаш, были переданы германским производителям зерноочистительного оборудования на предприятие Petkus (Петкус). 
1993 год проведена приватизация завода в открытое акционерное общество «Воронежсельмаш»
2004 год создана базовая модель модульного сепаратора СВУ-60.
2005 год создана новая линейка сепараторов СВТ-40, СПО-100.
2006 год создана специализированная инжиниринговая служба выполняющая строительство зерноочистительных комплексов «под ключ»
2007 год строительство и ввод в эксплуатацию первого элеватора Инжиниринговой службой ВСМ мощностью – 25 тыс. тонн. Создана новая линейка сепараторов для семян СПС-10, СТ-8, СТ-12.
2008 год совместно с Воронежским государственным университетом  выпускает фотосепаратор Ф 5.1. Оптический сортировщик зерна получает гран-при министерства сельского хозяйства РФ. Россия вошла в пятёрку стран обладающих данной технологией.
2010 год разработан и произведен первый конусный силос для зерновых вместимостью 500 т.
2011 год в июне начато строительство нового завода 
26 сентября 2012 года открылся новый завод «Воронежсельмаш» в индустриальном парке «Масловский». 
2012 год начало производства зерносушилок жалюзийного типа серии M.
2013 год создан оптоволоконный лазерный сепаратор (получен европейский патент), локализация производства сушилок - 100% производится на новом заводе.
2014 год на базе завода открыт "Центр технологической компетенции аддитивных технологий"
2018 год запущено производство новых высокопроизводительных сепараторов для очистки зерна серии U (U60, U120, U160 и U250)
2019 год достигнут общий объем произведенных силосных емкостей для хранения зерна более 2,5 млн. т., запущено серийное производство силосов  плоскодонных СМП275 вместимостью свыше 15 000 тон, запущено серийное производство норий и транспортеров скребковых производительностью 350 т/ч. Завод Воронежсельмаш вошел в список Системообразующих предприятий РФ.
2020 год запущено серийное производство модульных зерносушилок серии F, появились версии сепараторов A 75/125/175/250, Т 8/12, ЗВС 20, ОВС25 в оцинкованном исполнении, реализованы проекты полнокомплектных линий для очистки семян 10 и 20 т/ч. Воронежсельмаш стал участником национального проекта "Повышение производительности труда" и совместно с Федеральным центром компетенций реализовал проект по внедрению бережливого производства.
2021 год запущено серийное производство зерносушилок 3-х типов: 1. энергосберегающих шахтных зерносушилок с рекуперацией серии S производительностью до 200 т/ч, 2. конвейерных зерносушилок серии K производительностью до 60 т/ч. 3. колонковых зерносушилок "Сибирь". Воронежсельмаш приступил к строительству нового производственного корпуса на 10 тыс. кв. м.
2022 год запущено серийное производство линейки сепараторов V120 и V150.

Собственники и руководство 
Компания на 100 % принадлежит ООО «ВСМ ИНВЕСТ». Форма правления - совет директоров. Председатель совета директоров Егор Коблик. Генеральный директор — Карпенко Роман Николаевич.

Деятельность 
Машиностроение, конструирование и производство сельскохозяйственной техники. Компания входит в ассоциацию «Росспецмаш».

Зерноочистительная техника

Стационарная  
A 75, A125, A 175, A 250 - предназначен для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и семян трав от лёгких и крупных сорных примесей, отделяемых воздушным потоком и решетом – сетчатым транспортером, с целью лучшего сохранения семян и зерна, подготовки их к сушке и активному вентилированию, повышения эффективности последующей очистки.
U 60, U 120, U 160, U 250 - сепараторы высокопроизводительные универсальные, предназначенные для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, а также семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с целью лучшего сохранения зерна и семян, подготовки их к сушке и повышения эффективности последующей очистки. Сепаратор может использоваться для первичной очистки выше указанных культур, прошедших предварительную очистку и сушку, от легких, крупных и мелких примесей (сорных и зерновых), отделимых воздушным потоком и решетами, с целью доведения содержания примесей в очищенном зерне до базисных кондиций. Так же может использоваться для вторичной очистки выше указанных культур, прошедших предварительную очистку и сушку, от отхода, отделимого воздушным потоком и решетами, с целью доведения их до норм категории РС и РСт ГОСТ Р 52325 по содержанию семян основной культуры и сорных растений.
Т-12, Т-20 - сепараторы триерные - выделение из зернового (семенного) материала примесей, отличающихся по длине от зерен основной культуры, прошедших первичную и предварительную очистку на воздушно-решетных машинах.
МС-4.5С - стационарная машина вторичной очистки семян. Предназначена для работы в составе технологического оборудования зерноочистительных агрегатов производительностью 10,20 т/ч, а также в складских помещениях.

Зерносушилки
серия М - зерносушилки жалюзийного типа производительностью от 30 до 200 т/ч.
серия S - зерносушилки шахтного типа cрекуперацией производительностью от 30 до 200 т/ч.
серия K - конвейерные зерносушилки производительностью от 5 до 60 т/ч.
серия F - модульные зерносушилки шахтного типа производительностью от 10 до 33 т/ч.
серия "Сибирь" - колонковые зерносушилки производительностью от 10 до 55 т/ч.

Элеваторное оборудование

Силосы

Нории

Конвейеры скребковые

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт компании

Предприятия Воронежа
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения СССР
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения России